Сержио Падт (; родился 6 июня 1990 года, Харлем, Нидерланды) — нидерландский футболист, вратарь болгарского клуба «Лудогорец».

Клубная карьера 
Падт — воспитанник клубов «Панкратиус», «Хофддорп» и столичного «Аякса». В 2010 году для получения игровой практики Сержио на правах аренды был отдан в «Харлем». 22 января в матче против «Эксельсиора» он дебютировал в Эрстедивизи. Летом того же года Падт был арендован «Гоу Эхед Иглз». 16 августа в матче против роттердамской «Спарты» он дебютировал за новую команду. Летом 2011 года Сержио был продан «Аяксом» в бельгийский «Гент». 27 ноября в матче против «Генка» он дебютировал в Жюпиле лиге. 

Летом 2014 года Падт вернулся на родину, подписав контракт с «Гронингеном». 10 августа в матче против своего бывшего клуба «Гоу Эхед Иглз» он дебютировал в Эредивизи. В 2015 году Сержио помог клубу завоевать Кубок Нидерландов.

Международная карьера 
В 2007 году в составе юношеской сборной Нидерландов Падт принял участие в юношеском чемпионате Европы в Бельгии.

Достижения 

Клубные

«Гронинген»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Харлем»
Игроки ФК «Лудогорец»